Streit peut être :

 un nom de famille :
 Geórgios Stréit diplomate grec (1868-1948)
 Clarence Streit homme politique américain (1896-1986)
 Mark Streit joueur de hockey sur glace suisse (1977-)
 Albert Streit footballeur allemand (1980-)
 Marco Streit joueur de hockey sur glace de nationalité suisse et italienne (1975-)